Die Abkürzung WTC bezeichnet:
 World Trade Center, verschiedene ehemalige und aktuelle Gebäudekomplexe weltweit, siehe World Trade Center (Begriffsklärung)
 West Coast (Neuseeland), neuseeländische Region West Coast als Regionalcode nach ISO 3166-2
 Wu-Tang Clan, US-Rapper-Formation 
 The Well-Tempered Clavier, die im englischen Sprachraum übliche Bezeichnung für Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach
 World Triathlon Corporation, Lizenzgeber der Marke Ironman und kommerzieller Veranstalter von Triathlon-Wettkämpfen aus Tampa (Florida)
 World Team Cup, Tennis-Mannschaftsweltmeisterschaft
 World Team Challenge, Biathlon-Wettbewerb
 Wake Turbulence Category, Wirbelschleppen-Kategorie in der Luftfahrt

WTC